Албе́гов (Албе́гова) — осетинская фамилия. Известные носители:
 Албегов, Борис Харитонович (род. 1962) — глава администрации местного самоуправления Владикавказа.
 Албегов, Руслан Владимирович (род. 1988) — российский тяжелоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012.
 Албегов, Станислав (1974 — ?) — российский борец вольного стиля.
 Албегов, Харитон Андреевич — советский кукурозовод, Герой Социалистического Труда (1961).
 Албегова, Диана Заурбековна — заслуженный мастер спорта России (армрестлинг), кандидат медицинских наук.